Моисе́й (Михаи́л) Нау́мович На́йш (1912 — 1996) — украинский советский инженер, организатор производства.

Биография 
Родился 5 (18 мая) 1912 года в Харькове (ныне Украина). Окончил школу-семилетку, затем профшколу (в 1930 году); в 1936 году — ХММИ.

С 1930 года — конструктор, затем технолог на Харьковском паровозостроительном заводе, занимался разработкой и доводкой конструкции дизельных двигателей, в том числе танкового дизеля В-2, а также внедрением передовых технологий по изготовлению ответственных узлов дизеля. В 1936—1941 годах — руководитель инструментального отдела, начальник цеха, занимался постановкой на производство дизеля В-2 для гусеничной техники, в том числе для танка Т-34.

В 1941—1947 годах — начальник цеха, начальник смены, начальник моторного производства, заместитель главного инженера завода, начальник танкового производства на Челябинском тракторном заводе — «Танкограде». Под его руководством в кратчайшие сроки был поставлен на серийное производство дизель В-2 и организован конвейерный выпуск тяжёлых танков КВ и ИС и танков Т-34.

В 1947—1953 годах на Коломенском паровозостроительном заводе организовывал работ по доводке и постановке на производство дизелей для военно-морского флота.

С 1953 года — главный инженер Луганского паровозостроительного (тепловозостроительного) завода, организовывал перевод производства с паровозов на тепловозы.
Под его непосредственным руководством был перестроен весь заводской технологический цикл с организацией ряда новых участков и цехов. В 1970—1980-х годах завод выпускал до 1400 тепловозных секций в год. Участвовал в создании тепловозов ТЭ109 и 2ТЭ116, которые и сегодня перевозят грузы по железным дорогам постсоветского пространства.

Выйдя на пенсию в 1973 году, продолжал работать до 1989 года инженером-технологом, старшим научным сотрудником, ведущим специалистом на различных участках производства, преподавателем в машиностроительном институте.

Автор десятков статей, опубликованных в научно-технических журналах и сборниках, а также более 100 изобретений, оформленных авторскими свидетельствами и патентами.

Умер 12 декабря 1996 года в Луганске (Украина).

Семья 
 жена - Елена Андреевна Панащенко (1914-1995), конструктор.
 дочь - Эмма Моисеевна Найш (1937-2015), математик.
 жена — Рахиль Захаровна Иоффе (1919—2000), врач-невропатолог.
 сын — Наум Моисеевич Найш (род. 23 сентября 1942), лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники (2004).
дочь - Марина Моисеевна Тананко (Найш) (род. 8 мая 1946), врач нарколог-психиатр высшей категории.

Награды и признание 
 два ордена «Знак Почёта» (1941, 1971)
 три ордена Трудового Красного Знамени (1942, 1943, 1966)
 орден Ленина (1945)
 Сталинская премия первой степени (1946) — за коренное усовершенствование технологии и организацию высокопроизводительного поточного метода производства тяжёлых танков
 медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 юбилейная медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 медаль «50 лет Советского танкостроения» (1972)
 медаль «Ветеран труда»
 Юбилейная медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970)
 Бронзовая медаль ВДНХ «За успехи в народном хозяйстве СССР» (1961)
 Золотая медаль ВДНХ «За успехи в народном хозяйстве СССР» (1962)
 почётные награды железнодорожников Германии, Польши, Болгарии, Венгрии, Чехословакии.
 Почётный гражданин Коломны (Московская область).

Память 
Мемориальная доска на здании Центрального технологического бюро ПАО «Лугансктепловоз» (2012).

Примечания

Литература 
 Главный инженер / Под ред. Н. М. Найша. — Луганск: Ноулидж, 2012.
 Довнар Г. С., Волков В. С. Отцы и правнуки Луганска: история города в лицах. — Луганск; Світлиця, 2000.
 Золотые страницы Луганщины. Луганская область. — 2000.

Ссылки 
 
 

Выпускники Харьковского политехнического института
Инженеры Украины
Изобретатели по алфавиту
Изобретатели СССР
Изобретатели Украины
Персоналии:Завод имени Малышева
Почётные граждане Коломны
Похороненные в Луганске